Pickardt ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Renate Pickardt (* 1936), deutsche Endokrinologin und Hochschullehrerin
 Ernst Pickardt (1876–1931), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Pickardt-Syndrom (auch: Pickardt-Fahlbusch-Syndrom)